Concílio de Constantinopla pode designar:
 Concílios Ecumênicos católicos:
 o Primeiro Concílio de Constantinopla - o segundo concílio ecuménico do cristianismo, reunido em Constantinopla no ano de 381, e que discutiu a divindade do Espírito Santo
 o Segundo Concílio de Constantinopla - o quinto ecuménico, realizado em 533, que condenou o nestorianismo
 o Terceiro Concílio de Constantinopla - o sexto ecuménico, realizado em 680-681, que condenou o monotelismo
 o Quarto Concílio de Constantinopla (Católico Romano) - o oitavo ecuménico, realizado em 869-870, que depôs Fócio, o Patriarca de Constantinopla 

 Concílios Ecumênicos ortodoxos:
 o Quarto Concílio de Constantinopla (Ortodoxo) - o oitavo ecuménico, realizado em 879-880 e que reinstalou o Patriarca de Constantinopla Fócio
 Quinto Concílio de Constantinopla - o nono ecuménico, uma série de seis concílios realizados entre 1341-1351 e que resolveu a controvérsia hesicasta

 Concílios regionais e sínodos
 Concílio de Constantinopla (360) - convocado por Constâncio II para resolver a controvérsia ariana e que acabou em vitória para o partido de Acácio de Cesareia (homoianos)
 Concílio de Constantinopla (448) - condenou o monofisismo de Eutiques
 Concílio de Constantinopla (518) - derrubou Severo de Antioquia
 Concílio de Constantinopla (536) - derrubou novamente Severo e anatemizou-o juntamente com dois de seus companheiros
 Concílio de Constantinopla (692) - o chamado "Concílio Quinissexto" ou "Concílio In Trullo", convocado por Justiniano II para resolver questões de direito canônico e acabou permitindo o casamento para padres e diáconos. É aceito apenas pela Igreja Ortodoxa
 Concílio de Constantinopla (712) - convocado pelo imperador Filípico para reverter o Segundo Concílio de Niceia e reinstalar o monotelismo
 Concílio de Constantinopla (754) - o chamado "Falso Sínodo de Constantionopla", convocado por Constantino V durante a controvérsia iconoclasta e realizado em Hieria, do outro lado do Bósforo, em frente à capital imperial
 Concílio de Constantinopla (815) - convocado por Leão|V, o Armênio, restaurou o iconoclasma no Império Bizantino
 Concílio de Constantinopla (842) - convocado por Teodora, acabou novamente com iconoclasma e restaurou a veneração de imagens no Império Bizantino
 Concílio de Constantinopla (867) - convocado por Fócio, excomungou o papa Nicolau I e condenou a cláusula filioque
 Concílio de Constantinopla (1094) - um concílio local convocado para tratar da questão de Leão da Calcedônia
 Concílio de Constantinopla (1157) - convocado por Lucas Crisoberges, tratou de uma controvérsia sobre o significado do sacrifício de Jesus
 Concílio de Constantinopla (1166) - convocado por Lucas Crisoberges, tratou da controvérsia sobre a frase "o Pai é maior que eu" do Evangelho de João
 Concílio de Constantinopla (1347) - realizado em fevereiro de 1347, derrubou João XIV Calecas e o exilou para Demótica. Gregório Acindino foi novamente excomungado. Isidoro Buchiras, que tinha sido excomungado em 1344, foi elevado ao trono patriarcal em Constantinopla.

Desambiguação